Сан-Вітторе ()

Сан-Вітторе-Олона (італ. San Vittore Olona) — муніципалітет у регіоні Ломбардія, провінція Мілан.
 Сан-Вітторе-дель-Лаціо (італ. San Vittore del Lazio) — муніципалітет у регіоні Лаціо, провінція Фрозіноне.

Сан-Вітторе — громада в кантоні Граубюнден

Див. також 
 Вітторе